"Orta" pode ser:
 Orta Nova, comuna italiana da Púglia
 Orta di Atella, comuna italiana da Campânia
 Orta San Giulio, comuna italiana do Piemonte

Ver também
 Horta (desambiguação)

Desambiguações de topônimos